Waismann ist der Familienname folgender Personen:
 André Waismann (* 1958), israelischer Arzt und Spezialist für Drogenentzug
 Friedrich Waismann (1896–1959), österreichischer Mathematiker, Physiker und Philosoph